Чикшулуб () — топоним в Мексике, в переводе с майяского может означать: дьявольская блоха или украшенные рога оленя.

Топонимы 
 Чикшулуб — древний ударный кратер диаметром около 180 км.
 Чикшулуб-Пуэбло — населённый пункт в мексиканском штате Юкатан.
 Чикшулуб-Пуэрто — населённый пункт в мексиканском штате Юкатан.

Примечания